Kara Hisar-i Behramshah, ciutat de Turquia al districte d'Akdağmadeni, província de Yozgat
 Karahisar (Çorum), vila del districte central de Çorum, província de Çorum (Turquia).
 Kara Hisar-i Teke, vila de Turquia a la província d'Antalya, a pocs quilòmetres de la ciutat d'Antalya.
 Develi Kara Hisar, vila de la província de Kayseri, Turquia, a 45 km al sud-est de Kayseri, capital del districte homònim.
 Kara Hisar o Karacaşehir, ciutat de Turquia, prop d'Inönü (província d'Eskişehir, districte d'Odunpazarı) 
 Afyonkarahisar, Afyon Karahisar o Afyon, ciutat de Turquia, capital de la Província d'Afyonkarahisar.
 Isçe Karahisar o İscehisar, vila de Turquia a 22 km al nord-est d'Afyonkara Hisar, província d'Afyon
 Hamam Kara Hisar, vila del districte de Sivri Hisar a la província d'Eskişehir
 Şebinkarahisar, vila de Turquia a la província de Giresun
 Van Karahisari, antic nom de la vila d'Özalp